Der Kanton Lussac war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Lussac. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Pierre Yerlès (UMP).

Der 13 Gemeinden umfassende Kanton war 144,84 km² groß und hatte 8271 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Lussac
Aufgelöst 2015